John Douglas (muzyk)
 John Douglas (polityk australijski)
 John Douglas (sportowiec)
 John Douglas (duchowny) – protestancki biskup St Andrews, reformator Kościoła Szkocji